En coréen, le mot « Bada » signifie « Mer » en français.

Ce mot peut désigner  :

Informatique
 Bada, système d’exploitation pour smartphone créé par Samsung.

Toponymie

Inde 
 Bada, est un village de l'île de Minicoy.

Indonésie 
 La vallée de Bada se trouve dans la province de Sulawesi central en Indonésie.

Russie 
 Bada, est un village du district de Khiloksky.
 Bada, est une base aérienne en Kraï de Transbaïkalie.

Patronyme 
 Angelo Bada (1876-1941), est un ténor italien.
 Bada (1980-), est une chanteuse sud-coréenne, ancien membre et leader du groupe de k-pop SES.
 Félicite Bada (1962-), est une athlète béninois. 
 Kim Bada (1971-), est un chanteur sud-coréen, ancien membre du groupe de rock et de heavy metal Sinawe.
 Sunday Bada (1969-2011), est un athlète nigérian.
 Jeffrey L. Bada (1942-), est un chimiste américain.

Acronymie 
 British Antique Dealers' Association, est une association commerciale pour les antiquaires en Grande-Bretagne.
 Bay Area Digital Arts, est une école d'art numérique de l'État de Californie. 
 British American Drama Academy, est une école de théâtre du Royaume-Uni.

Autres 
 Le cratère martien Bada.

Homonymie de toponyme